Dans le jeu de rôle fantasy Donjons et Dragons, les Yugoloths (autrefois connus sous le nom de daemons) sont un groupe de créatures monstrueuses appartenant à la catégorie plus large des Fiélons, tout comme les diables et les démons. D'alignement mauvais neutre, les Yugoloths sont natifs des plans inférieurs de la Morne Éternité de la Géhenne et de la Gaste Grise de l'Hadès.

Histoire éditoriale
Dans la  de Donjons et Dragons, les Yugoloths sont appelés daemons, sans que l'on sache bien si l’appellation fait référence au daïmôn de la mythologie grecque ou à la démonologie. Tout comme les démons et les diables, leur nom change dans la seconde édition afin d'éviter les conflits avec les fondamentalistes chrétiens qui considèrent le jeu comme sataniste. Mais, alors que les démons et les diables retrouveront leurs noms respectifs dans la  édition, les yugoloths conserveront leur nouvelle désignation et le mot daemon disparaît du jeu.

Règles Avancées de Donjons et Dragons,  édition (1977-1988)
Les premiers daemons, le Nycadaemon et le Mezzodaemon, apparaissent dans le module Vault of the Drow. Dans cette aventure, ils font partie des monstres aléatoires de la cité d'Érélhéï-Cinlu, la forteresse des Drows. Comme d'autres monstres, le Nycadaemon et le Mezzodaemon sont publiés dans le Fiend Folio en 1981, au côté du daemon gardien. L'arcanadaemon, Charon (Le Nocher des Plans Inférieur), le charonadaemon, le derghodaemon, l'hydrodaemon, l'Oïnodaemon (Anthraxus), le piscodaemon, l' ultrodaemon  et le yagnodaemon paraissent quant à eux dans le Monster Manual II.

Règles Avancées de Donjons et Dragons,  édition (1989-1999)
Le daemon gardien moindre, le daemon gardien mineur et le daemon gardien majeur font leur apparition dans la seconde édition avec le Monstrous Compendium Volume Two. La réimpression du Bestiaire monstrueux voit la transformation de leur nom en yugoloth gardien moindre, yugoloth gardien mineur et yugoloth gardien majeur; cependant, la version française choisira de traduire ces noms par démon gardien moindre, démon gardien mineur et démon gardien majeur. L'arcanaloth, le dergholoth, l'hydroloth, le mezzoloth, le nycaloth, le piscoloth, l'ultroloth et le yagnoloth sont quant à eux présentés dans le Monstrous Compendium Outer Planes Appendix ainsi que dans le premier Bestiaire monstrueux de Planescape. Le marraenoloth paraît dans la boîte de jeu Planescape, le canoloth dans Planescape Monstrous Compendium, Appendix II, le baernaloth dans la boîte de jeu Planes of Conflict et le gacholoth dans Dungeon Magazine<ref>Dungeon, n°49 (septembre 1994).</ref>, puis dans le Monstrous Compendium Annual, Volume Four. Enfin les altraloths (dont Anthraxus ,  Bubonix , Cerlic, Taba, Typhus et Xenghara) sont détaillés dans un numéro spécial de Dragon.

Donjons et Dragons  édition (2000-2007)
Le canoloth, le mezzoloth, le nycaloth et l'ultroloth paraissent dans la  édition du Manuel des Plans; l'arcanaloth, le marraenoloth et le yagnoloth dans le Manuel des Monstres II. Le piscoloth et le skeroloth sont publiés dans le Fiend Folio. Le batailleloth archer, le batailleloth hacheur, le batailleloth cranequinier, le batailleloth piquier, le batailleloth à chaîne et le batailleloth épéiste paraissent dans Dragon, le canoloth, le mezzoloth, le nycaloth, le commandant nycaloth et l'ultroloth dans le Manuel des  Monstres III. L'echinoloth paraît dans Stormwrack, le corrupteur du destin, le corrupteur du destin assassin et le voor dans le Manuel des  Monstres IV. Charon et le dergholoth refont leur apparition dans Dungeon.

Description
Il existe plusieurs douzaines d'espèces de yugoloths plus ou moins puissants. Leurs géniteurs sont les antiques et maladifs baernaloths. Le chef des yugoloths détient le titre d'Oïnoloth et règne depuis la Tour Dégénérescente de Khin-Oïn (mais même ce personnage ne s'oppose pas volontiers au Général de la Géhenne, qui a régné sur leur espèce depuis leur arrivée sur ce plan. D'un autre côté, les yugoloths agissent de leur propre chef sans  hésitation en l'absence du Général). Ils ont la capacité de se déplacer dans tous les Plans inférieurs à volonté.

Ils sont neutres en ce qui concerne les affaires des autres Fiélons, n'interférant que lorsqu'ils voient une situation qui peut être profitable ou présenter une potentiel de l'avancement de leurs propres projets. Les yugoloths sont manipulateurs, secrets et d'une nature mercenaire, louant souvent leurs services comme soldats pour les guerres privées des déités, ou pour l'un et l'autre camp de la Guerre Sanglante entre les démons et les diables. Bien que les yugoloths se présentent comme de simples mercenaires avides, les membres des castes supérieurs considèrent qu'il leur appartient de contrôler et de manipuler la Guerre Sanglante tout entière jusqu'à ce qu'ils décident d'y mettre un terme en unifiant les Plans Inférieurs et qu'ils puissent tourner leur attention vers les plans du Bien.

Les Yugoloths
 Altraloth : Yugoloths qui ont passé un pacte avec les Guenaudes nocturnes pour devenir une créature unique et puissante, considérés comme des traîtres par le reste de leurs congénères. Un altraloth incarne parfois un thème précis, comme la Mort, la Pestilence, la guerre ou la Famine.
 Arcanaloth (or arcanadaemon) : Scribes à tête de chacal, archivistes, négociateurs et diplomates des yugoloths.
 Baernaloth : Antiques géniteurs de tous les autres yugoloths.
 Canoloth : Éclaireurs et escarmoucheurs canins.
 Corrupteur du Destin : Manipulateurs des probabilités discrets et rusés, ils remplissent souvent un rôle d'assassin.
 Dergholoth : Dotés d'un corps rond, d'une tête insectoïde, de trois jambes et de cinq bras, ils servent d'infanterie et de piétaille mercenaire.
 Échinoloth : Formant l'arrière-garde des armées yugoloths, ces fiélons combinent les traits d'une étoile de mer et d'un poulpe en un ensemble déplaisant.
 Gacholoth : Infiltrateurs et saboteurs à la peau d'ébène dotés de quatre jambes.
 Hydroloth :  Combattants d'élite batraciens utilisées pour les attaques et les embuscades amphibies.
 Marraenoloth : (ou charonadaemon) : Nautoniers squelettiques du Styx.
 Mezzoloth : Fantassins insectoïde des armées yugoloths.
 Oïnoloth : Il n'existe qu'un seul oïnoloth et il dirige la Gaste Grise depuis la Tour Dégénérée.
 Piscoloth : Poissons humanoïdes, ce sont les contremaîtres et les sergents des armées yugoloths.
 Nycaloth : Cavalerie d'élite ressemblant à des gargouilles vertes des armées yugoloths.
 Skeroloth : Lie des armées yugoloths.
 Ultroloth : Cruels officiers des armées yugoloths.
 Voor : Brutes massives, pleines de tentacules, utilisées comme gardiens, protecteurs, gardes du corps et exécuteurs.  Les plus grands sont les terrifiants flagellateurs.
 Yagnoloth : Seigneurs mineurs dotés d'un bras hypertrophié.

Yugoloths gardiens

Batailleloths

Yugoloths uniques

Yugoloths non-canoniques

Yugoloths des Royaumes oubliés

Voir aussi
Créatures planaires

Sources
 Grubb, Jeff - Manual of the Planes (TSR, 1987).
 Larme, John - Dangerous Games? Censorship and Child Protection  (2000).
 McComb, Colin - Faces of Evil: The Fiends (TSR, 1997).
 Stewart, Todd et Oliver Diaz - Multiple Dementia, in Dragon n°253 (Paizo Publishing, 2007).

Notes et références 

Cosmologie de Donjons et Dragons
Planescape
Créature de Donjons et Dragons